Сре́тение Госпо́дне, также Сретение ( «встреча»), Принесе́ние во Храм (,  «представление Господа») — христианский праздник, отмечаемый в Исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.

В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и некоторые иные празднуют Сретение  (в XX—XXI веках 2 февраля по юлианскому календарю соответствует 15 февраля по новоюлианскому и григорианскому). Остальные поместные православные церкви празднуют Сретение 2 февраля по новоюлианскому календарю (совпадает с григорианским до 2800 года).

В католицизме празднуется 2 февраля по григорианскому календарю, Армянская апостольская церковь — 14 февраля.

История праздника 

Согласно Евангелию от Луки (), на сороковой день после Рождества Христова и по исполнении дней законного очищения Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Иисуса. По закону Моисееву (), родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев (то есть первых сыновей) на сороковой день после рождения. При этом полагалось в благодарность Богу принести жертву. Во исполнение этого закона Мария с Иосифом и принесли младенца Иисуса в Иерусалимский Храм, а для жертвы принесли двух птенцов голубиных.

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Симеон Богоприимец был человек праведный и благочестивый — по преданию, один из семидесяти двух учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исаии.

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал: 
Эти слова праведного Симеона стали молитвой, получившей название «Песнь Симеона Богоприимца». Она имеет важное богослужебное значение и поётся дважды: в конце вечерни (как малой, так и великой во время Всенощного бдения) и на «Благодарственных молитвах по Святом Причащении» по окончании Божественной литургии.

Иосиф и Мария были удивлены такими словами. Симеон благословил их и, обратившись к Марии, предсказал Ей о Младенце: 

Данные слова легли в основу иконографии образа Богородицы «Умягчение злых сердец».

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, восьмидесяти четырёх лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о Нём всем в Иерусалиме.

Праздник в богослужении

История празднования 
Праздник Сретения возник в церкви Иерусалима и появился в её богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Древнейшим историческим свидетельством о празднике является Itinerarium Aetheriae, отчёт о паломничестве в Святую Землю Эгерии, датируемый IV веком.

Тенденция к расширению богослужебного прославления событий земной жизни Иисуса Христа получила развитие после Халкидонского собора 451 года, на котором было анафемствовано монофизитство. В качестве самостоятельного праздника годового календаря Сретение утвердилось в Римской церкви в конце V века, а в Константинопольской в первой половине VI века.

Православие 

Сретение относится к числу Господских праздников, посвящённых непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. Поэтому богослужебные особенности Сретения присущи Богородичному празднику с элементами Господского праздника, в частности, на литургии антифоны изобразительны, но присутствует входный стих: «Сказа́ Господь Спасе́ние свое́, пред язы́ки откры́ Пра́вду свою́»; и в древности, в своём возникновении, рассматривалось как праздник, посвящённый Матери Божией. На иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны по своей значительности: Младенец Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симеона, принимающего на руки свои Спасителя и являющего собою как бы ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный путь — отдание Сына Своего на спасение мира. Вся икона в своём построении выражает эту двойственную природу праздника, радость Сретения и Страстную скорбь, то, что заключено в словах Симеона Богоприимца, пророческий смысл слов старца: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (). Эти слова полны эсхатологического смысла, относящегося ко всему служению Спасителя, исполнены прозрения конца времён и чаяния грядущего Суда и Будущего Века.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…»

Если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается весьма редко, праздничное богослужение, по Уставу, переносится на предыдущий день — 1 февраля, Прощёное воскресенье.

Согласно требнику, в праздник Сретения Господня, перед началом Божественной литургии, в конце чинопоследования шестого часа перед Царскими вратами совершается «Чин благословения свеч на Сретение Господне», на котором происходит освящение свечей, называемых «сретенскими». Свечи могут быть освящены и после окончания литургии.

Католицизм 
В Католической церкви Сретение имеет статус праздника (festum), более низкий по сравнению с «торжеством»; отмечается 2 февраля. Другие названия праздника: «Очищение Марии» и «день свечей», так как в этот день освящают свечи.

Литургические облачения священников в праздник Сретения — белые, как и в другие праздники, посвящённые Спасителю и Богородице.

Перед собственно мессой в день Сретения проводятся обряд благословения свечей и процессия со свечами. Обряд благословения начинается с того, что все присутствующие на богослужении зажигают свечи под пение антифона. Священник после вступительного текста проходит по храму, окропляя молящихся со свечами в руках освящённой водой. После этого священник также берёт приготовленную для него свечу и начинает крестный ход словами: «Пойдём с миром, чтобы встретить Господа». Во время крестного хода поётся гимн на слова Симеона Богоприимца, сказанные им во время Сретения. После окончания крестного хода верующие возвращаются на свои места в храме, тушат свечи, и месса продолжается обычным порядком.

Литургические песнопения этого дня посвящены событиям и символике праздника.

См. также 
 Симеон Богоприимец
 Сретение в славянской традиции (Громницы)

Примечания

Литература 
 
 Сретение Господне. Богослужебные указания для священнослужителей / Сост. прот. Виталий Грищук. — СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2014. (в формате iBooks)

Ссылки 

 Симеон Богоприимец
 Сретение Господне на сайте Православие.Ru
 Сретение Господне в русской живописи и литературе на сайте «Россия и Христианский Восток»

Христианские праздники
Двунадесятые праздники
Непереходящие праздники
Праздники 15 февраля
Евангелие от Луки
Житие Иисуса Христа
Православные праздники